Хо́скинс (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Хоскинс, Боб (1942—2014) — английский актёр.
 Хоскинс, Генри (1931—2013) — британский фехтовальщик.
 Хоскинс, Джон (1634—1705) — британский юрист, президент Лондонского королевского общества в 1682—1683.
 Хоскинс, Керри (род. 1970) — бывшая американская модель и актриса видеоигр.
 Хоскинс, Мелисса (род. 1991) — австралийская велогонщица.